Sezon 1982/83 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Stade Rennais
 Sporting Toulon
 Nîmes Olympique

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1982 w piłce nożnej
1983 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1982 we Francji
1983 we Francji